Die Fremde ist der Titel folgender Werke:

 Die Fremde (Schnitzler), Erzählung von Arthur Schnitzler (1902)
 Die Fremde (1917), deutscher Stummfilm von Otto Rippert
 Die Fremde (1931), deutsch-französischer Film von Fred Sauer
 Die Fremde (2000), österreichischer Film von Götz Spielmann
 Die Fremde (2010), deutscher Film von Feo Aladağ
 Die Fremde (Hertmans), Roman von Stefan Hertmans (2016)

Siehe auch:
 Fremde (das Fremde)
 Der Fremde (Begriffsklärung)